Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 22:

 22 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1939
 22 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 1945-1946
 22 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1951-1955 → 124 paplot
 22 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1957-1967 → 124 paplot
 22 Dywizjon Artylerii Rakietowej 1958-1962 → 22 da
 22 Dywizjon Artylerii 1962-1992
 22 Dywizjon Artylerii Mieszanej 1993-2001